Toto je medailové pořadí zemí na Zimních olympijských hrách 2006, které se konaly v Turíně v Itálii od 10. února 2006 do 26. února 2006. Těchto her se zúčastnilo 2660 sportovců z 80 zemí v 84 disciplínách v 15 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Zimních olympijských hrách 2006 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Zimní olympijské hry 2006
2006